Кочергіна-Макарець Тетяна Іванівна
 Кочергіна Тетяна (співачка)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок